Костюче́нко () — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Костюченко, Александр Иванович (род. 1930) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1959). Инженер.
 Костюченко, Анатолий Гордеевич (1931—2010) — советский и российский математик.
 Костюченко, Василий Владимирович (род. 1974) — общественный деятель, учредитель НП «Федерация Судебных Экспертов».
 Костюченко, Владислав Сергеевич (род. 1934) — российский индолог и историк философии.
 Костюченко, Вячеслав Васильевич — министр промышленности и торговли Казахстана (июнь — октябрь 1994).
 Костюченко, Дарина Игоревна (род. 1996) — белорусская гребчиха-каноистка.
 Костюченко, Елена Геннадьевна (род. 1987) — специальный корреспондент отдела информации «Новой газеты».
 Костюченко, Леонид Михайлович (род. 1955) — украинский политик, общественный деятель.
 Костюченко, Михаил Иванович (1930—2021) — Герой Украины.
 Костюченко, Николай Петрович (1935—2000) — спортсмен, Заслуженный тренер СССР.
 Костюченко, Ольга Викторовна (род. 1976) — советский и украинский мастер народного творчества.
 Костюченко, Сергей Филиппович (1905—1984) — первый секретарь Житомирского обкома ВКП(б) (1949—1951).
 Костюченко, Улита Иосифовна (1913—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Костюченко, Юрий Васильевич (род. 1970) — украинский геофизик, доктор технических наук, общественный деятель.
 Костюченко, Яков Яковлевич (1942—2020) — советский тренер и преподаватель по гребле на байдарках и каноэ. Заслуженный тренер СССР (1976).